Wasserspringer steht für:

 Wasserspringer, Wassersportler, siehe Wasserspringen
 Schwarzer Wasserspringer, Insekt aus der Ordnung der Springschwänze